

Codici 
 AVB – codice aeroportuale IATA della base aerea di Aviano, (Italia)

Musica 
 AVB – Armin Van Buuren, dj e produttore olandese

Sport 
 AVB – sigla per indicare il tecnico portoghese André Villas-Boas.